Алтуна:

Географические названия 
 Алтуна — город на северо-востоке США в штате Пенсильвания.
 Алтуна — статистически обособленная местность, расположенная в округе Лейк (штат Флорида, США).

Фамилии 
 Алтуна, Туна (род. 1989) — турецкий теннисист.